

Васильєвське — село, Великоустюзький район, Вологодська область
 Васильєвське — село, Красногорський район, Удмуртія
 Васильєвське — присілок, Щолковський міський округ, Московська область
 Васильєвське — село, Юринський район, Марій Ел